Мария Памела Виллорези (, род. 1957), более известная как Памела Виллорези () — итальянская актриса театра и кино.

Краткая биография 
Родилась в итальянском городе Прато (столице одноимённой провинции в административном регионе Тоскана) в семье итальянского коммерсанта, занимавшегося торговлей тканями. Мать Памелы имела гражданство Германии.

После окончания школы Памела начала изучать бухгалтерский учёт, одновременно занимаясь на театральным курсах при местном театре Teatro Metastasio и участвуя в театральных постановках.

Первую роль в кино получила в 1975 году. Первый значительный успех пришёл к ней после роли Стеллы в итало-японской мелодраме 1976 года Dedicato ad una stella («Посвящается Стелле»). Этот фильм в своё время занимал в Италии первое место по кассовым сборам.

В 1977 году в рамках вручения премий  деятелям национального итальянского кино за лучшие работы Памеле Виллорези был присуждён приз «Лучшая молодая актриса» за роль Нины в телефильме  по Чехову.

Вскоре после этого Памела переехала в Рим, где живёт до настоящего времени (2010).

В 2004 году была награждена  за роль в спектакле «Три сестры» по Чехову.

В 2010 году Виллорези участвовала в региональных выборах в Лацио (она была включена в правоцентристский список ), но её кандидатура не набрала достаточного числа голосов.

Фильмография

Участие в театральных постановках

Примечания

Ссылки 
 Памела Виллорези в словаре Spettacolo del '900 

Актрисы Италии
Родившиеся в Прато